Финал Кубка европейских чемпионов 1963 года — финальный матч розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1962/63, 8-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов. Этот футбольный матч состоялся 22 мая 1963 года, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В матче встретились итальянский «Милан» и португальская «Бенфика». «Милан» одержал победу со счётом 2:1, выиграв свой первый Кубок европейских чемпионов.

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1962/1963

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1963
Кубок европейских чемпионов
Май 1963 года
Лига чемпионов 1963
События 22 мая
Международные спортивные соревнования в Лондоне
Международные соревнования по футболу в Великобритании
Спорт в Великобритании в 1963 году
1963 год в Лондоне